Niagara Falls kan syfta på:

Geografi

Kanada 
 Niagarafallen, vattenfall, Ontario, 
 Niagara Falls, Ontario, ort i Ontario,

USA 
 Niagara Falls, New York, ort i delstaten New York,

Se även
 Niagara (olika betydelser)